Квалификация чемпионата мира по хоккею с шайбой 1996 года в группе D — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 5 по 6 ноября 1995 года в Сиднее (Австралия) и с 27 по 29 января 1996 года в Метуле (Израиль). Команды были разделены на две зоны — Океании и Средиземноморья. Победители своих зон получили право выступить в группе D чемпионата мира 1996 года.

Уже после турнира в зоне Средиземноморья Сборная Греции была дисквалифицирована из-за участия в матчах хоккеистов, незаявленных на турнир. Команде было засчитано техническое поражение во обоих матчах со счётом 0:5.

Участвующие команды 
В турнире принимали участие 5 национальных команд — по две из Европы и Океании, одна из Азии. Сборная Турции участвовала в квалификационном турнире впервые с 1994 года, остальные пришли с прошлого турнира группы C2.

Зона Океании 

Австралия выиграла серию 2:0

Зона Средиземноморья

Таблица

Результаты

Примечания

Ссылки 
 

1996 год в хоккее
3К
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Австралии
ЧМ
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Международные спортивные соревнования в Сиднее
Ноябрь 1996 года